Three Pieces for Solo Cello bezeichnet:
 den englischen Begriff für eine Kollektion von drei Solo-Kompositionen für Violoncello

Einzelne Ensembles bzw. Kompositionen:
 Three Pieces for Solo Cello (Waterhouse), Komposition von Graham Waterhouse für Violoncello, uraufgeführt 1992.
 Three Pieces for Solo Cello (Williams), Komposition von John Williams für Violoncello, 2002 eingespielt von Yo-Yo Ma